Bois de nèfles est le nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de végétaux du genre Eugenia sur l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien : 
Eugenia bosseri, ou bois de nèfles à grandes feuilles.
Eugenia buxifolia, ou bois de nèfles à petites feuilles.
Eugenia mespiloides, également appelée bois de nèfles à grandes feuilles.

Toponyme
Bois de Nèfles est également le toponyme de deux localités de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français et région ultrapériphérique de l'Union européenne dans le sud-ouest de l'océan Indien : 
Bois de Nèfles Saint-Denis, qui relève de la commune de Saint-Denis.
Bois de Nèfles Saint-Paul, qui relève de la commune de Saint-Paul.